Ponten ist der Name folgender bekannter Personen:
 Josef Ponten (1883–1940), deutscher Architekt, Kunsthistoriker und Schriftsteller

Ponten ist in Verwendung als Synonym für:
 Pontos-Griechen (Póndii )

Ponten bezeichnet weiterhin:
 Ponten (Berg), einen Berg im Tannheimer Tal
 einen Ortsteil von Besseringen, Merzig, Saarland